Lad, une commune hongroise du comitat de Somogy.
 Ląd,  un village de Pologne.
 L'abbaye de Ląd, une abbaye cistercienne de Pologne
 Lad est aussi un mot d'origine anglaise qui désigne un garçon d'écurie.
 Lad est un des noms de l'ange Métatron dans la religion juive.
 Lad est le diminutif de laddish, on parle généralement de Lad culture .

Sigle
Le sigle LAD peut faire référence à :
 Lecture automatique des documents
 Lampe à décharge
 Livraison à domicile
 Laboratoire suisse d'analyse du dopage
 l'aéroport international Quatro de Fevereiro à Luanda en Angola, dont le code AITA est LAD.

Code
 En linguistique, lad est le code utilisé pour le judéo-espagnol, ou « ladino », par l’IETF et l’ISO.

Sigle de 3 caractères